DiCaprio ist der Familienname folgender Personen:
 George DiCaprio (George Paul DiCaprio; * 1943), US-amerikanischer Comicbuchautor, Editor und Herausgeber
 Leonardo DiCaprio (Leonardo Wilhelm DiCaprio; * 1974), US-amerikanischer Filmschauspieler, Produzent und Umweltschützer